Nduka ist der Familienname folgender Personen:

 Boniface Nduka (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Charles Nduka (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Usim Nduka (* 1985), nigerianisch-aserbaidschanischer Fußballspieler